Яблуня — рід рослин родини розові;
 Яблуня — село Березанського району Миколаївської області.